Belegering van Sebastopol (1854-1855)
Belegering van Sebastopol (1941-1942)
Belegering van Sebastopol (panorama), panoramaschilderij annex museum van Franz Roubaud in Sebastopol over de belegering tijdens de Krimoorlog (1854-1855)